Zawody biathlonowe na dystansie sześciu kilometrów dla kobiet niedowidzących odbyły się 8 marca w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów - http://www.sochi2014.com/en/paralympic/biathlon-women-s-6-km-visually-impaired

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014